Dev (film)
 Dev (piosenkarka)
 /dev – katalog w Uniksowych systemach plików